Cosroes I puede referirse a:
 Cosroes I de Armenia, rey de los siglos I/II
 Cosroes I, rey de Persia del siglo VI